

Сезон 1 
 "Space Pilot 3000"
 Дік Кларк у ролі самого себе
 Леонард Німой у ролі самого себе
 "Рибка, повна грошви" 
 Памела Андерсон у ролі самої себе
 "Великий шмат сміття"
 Рон Попеїл у ролі самого себе
 "Пекло — це інші роботи"
 Ден Кастелланета у ролі Робота-Диявола 
 Майк Даймонд у ролі самого себе
 Адам Горовіц у ролі самого себе
 "Фрай і фабрика Сьорбу"
 Памела Андерсон у ролі Діксі

Сезон 2 
 «Голова на виборах»
 Клаудія Шиффер у ролі самої себе
 «Різдвяна історія»
 Джон Гудмен у ролі Робота-Санти
 Конан О'Брайан у ролі самого себе
 «Менше з двох зол»
 Боб Баркер у ролі самого себе
 «Розлючений Бендер»
 Річ Літтл у ролі самого себе
 Нора Данн
 Донован
 Паркер Поузі
 Філ Гендрі
 Альберт Ґор
 Гарі Гейджакс
 Стівен Гокінг
 Нішель Ніколс
 Тодд Сасмен
 Сара Сільверман
 Полі Шор

Сезон 3 
 Беа Артур
 Куліо
 Том Кенні
 Філ Гендрі
 Джен Гукс
 Генк Азарія
 Бампер Робісон
 Бек
 Люсі Лью
 Генк Аарон
 Боб Уекер

Сезон 4 
 Сігурні Вівер
 Філ Гендрі
 Бампер Робісон
 Том Кенні
 Альберт Ґор
 Боб Оденкірк
 Вільям Шатнер
 Нішель Ніколс
 Леонард Німой
 Волтер Коеніг
 Джордж Такеї
 Джонатан Фрейкс
 Розанна Барр
 Ден Кастелланета

DVD фільми

Велика «оборудка» Бендера 
 Куліо
 Альберт Ґор
 Марк Гемілл 
 Том Кенні
 Сара Сільверман

Звір з мільярдом спин 
 Ден Кастелланета
 Девід Кросс
 Стівен Гокінґ
 Бріттані Мерфі

Гра Бендера 
 Річ Літтл
 Джордж Такеі
 Гарі Гейджакс

В дику зелену далину 
 Снуп Догг
 Філ Гендрі
 Сет Макфарлейн
 Пенн Джилетт
 Реймонд Теллер

Футурама
Списки осіб